Фавор — фамилия ... происхождения.

Известные носители 
 К. Ф. Фавор — фабрикант Российской Империи.